Predsjednik Vlade Kanade poglavar je vlade Kanade, predsjednik Kabineta Kanade i primarni ministar Krune. Predsjednika vlade službeno imenuje generalni guverner Kanade, ali po neformalnim konvencijama, predsjednik vlade mora pridobiti povjerenje izabranog Zastupničkog doma. To je uobičajeno predsjednik zastupničkog kluba stranke s najvišim brojem mandata u domu, ali ako ta osoba ne uživa povjerenje većine, generalni guverner može imenovati drugog predsjednika koji ima podršku većine ili raspustiti trenutačni parlament i sazvati nove izbore.

Predsjednici Vlade
 Liberalna stranka Kanade
 Povijesna Konzervativna stranka (uključujući Liberalno-konzervativnu, Konzervativnu, Progresivnu, Nacionalnu liberalnu i konzervativnu te Unionističku stranku)
 Konzervativna stranka Kanade

Živi bivši predsjednici Vlade
Po stanju u rujnu 2020. godine šest je živih bivših predsjednika Vlade Kanade, od kojih je najstariji Jean Chrétien, rođen 1934. godine. John A. Macdonald i John Thompson jedini su bivši predsjednici Vlade koji su umrli tijekom svog mandata.

Kronologija

Vidi još
 Predsjednik Vlade Kanade
 Parlament Kanade
 Kanada

Izvori

Vanjske poveznice
 Službene stranice 
 Službene stranice 

Politika Kanade
Kanada
Kanada